Der Begriff Primärton besitzt mehrere Bedeutungen: 
 Der fast unhörbare Primärton (Musik) entsteht, wenn Luft aus der Lunge in Richtung Kehlkopf strömt und die Stimmbänder zur Schwingung bringt. Erst durch die Resonanzräume (Nasenhöhle, Schädel usw.) wird dieser verstärkt und für die Außenwelt hörbar
 Primärton (Geologie) wird an der Stelle gefunden, an der er sich gebildet hat, das heißt, er wurde nie durch Wasser oder Wind umgelagert. Siehe auch: Sekundärton